Дос Бокас има више значења:

 Дос Бокас (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Бокас (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Бокас, Термоелектрика (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику